На Евровидении 1974 Ирландию представила Тина Рейнольдс с песней . Ирландия заняла 7 место с 11 баллами.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1974»